Владимир Федосов: 
 Федосов, Владимир Тимофеевич (1939—2004) — советский и российский художник.